Маньковичский сельсовет (белор. Манькавіцкі сельсавет) — административная единица на территории Столинского района Брестской области Белоруссии. Административный центр - деревня Маньковичи.

История 
Образован в 1940 г.

Состав 
Маньковичский сельсовет включает 2 населённых пункта:
 Маньковичи — деревня
 Отвержичи — деревня

Достопримечательности 
В д. Маньковичи расположены:

 церковь Святого Серафима Саровского, построенная в конце XX века
 протестантская церковь христиан-баптистов, построенная в 1990-х гг.

 православная часовня, построенная в 1990-х гг.

Археология 
В деревне Отвержичи был обнаружен могильник зарубинецкой культуры с захоронением по обряду трупосожжения.

Примечания

Ссылки 
 Столинский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Столинского района